NNS ima više značenja.

 Pretraživanje najbližeg suseda, ()
 -{NASCAR Nationwide Series}-